Женская сборная Польши по кёрлингу — представляет Польшу на международных соревнованиях по кёрлингу. Управляющей организацией выступает Ассоциация кёрлинга Польши (, ).

Статистика выступлений

Чемпионаты Европы

Универсиады

Примечания

См. также 
 Мужская сборная Польши по кёрлингу
 Смешанная сборная Польши по кёрлингу
 Смешанная парная сборная Польши по кёрлингу
 Сборная Польши по кёрлингу на колясках
 Смешанная парная сборная Польши по кёрлингу на колясках
 Мужская сборная ветеранов Польши по кёрлингу
 Женская сборная ветеранов Польши по кёрлингу

Ссылки 
 Польша -- Раздел результатов и статистики на сайте WCF
 Официальный сайт Федерации кёрлинга Польши

Польша
Кёрлинг в Польше
Кёрлинг
Женский кёрлинг